Рор () — многозначный термин:

Персоналии 
 Рор, Ангелина Карловна — советский биолог австрийского происхождения, узница сталинских лагерей.
 Рор, Оскар (1912—1988) — немецкий футболист, нападающий.
  (, 19.05.1877—08.03.1930) — прусский офицер, сыгравший ключевую роль в развитии штурмовых батальонов в Первой мировой войне.

Топоним

Германия 
 Рор-ин-Нидербайерн — община в районе Кельхайм, Нижняя Бавария.
 Рор (Средняя Франкония) — община в районе Рот, Средняя Франкония, Бавария.
 Рор (Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм) — деревня в районе Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм, Верхняя Бавария.
 Рор — община в районе Шмалькальден-Майнинген, Тюрингия.

Франция 
 Рор () — коммуна во Франции, регион Гранд-Эст, департамент Нижний Рейн, округ Саверн, кантон Буксвиллер.
 Рор () — название упразднённого предместья города Битш (Франция), регион Лотарингия, департамент Мозель, округ Саргемин, кантон Битш. В XVII веке был восстановлен, объединён с ближайшими деревнями Кальтенузен и Вожебур, после чего после 1660 года вошёл в состав города Битш.

Швейцария 
 Рор — община в округе Арау кантона Аргау.
 Рор — община в округе Гёсген кантона Золотурн.

Австрия 
 Рор-бай-Хартберг — община (с 01.01.2015) в округе Хартберг-Фюрстенфельд, Штирия.
 Рор-им-Бургенланд — община в округе Гюссинг, Бургенланд.
 Рор-им-Кремсталь — община в округе Штайр, Верхняя Австрия.

См. также 
  (латиницей)

Примечания